FUN Labs (FUN Labs Romania) — частная компания, специализирующаяся на разработке компьютерных игр. Располагается в Румынии.

История компании 
Компания была основана 1999 году Адрианом Филиппини (). История FUN Labs началась с создания компьютерной игры Broken Balance, а также ряда технологических демонстраций для различных компаний, в числе которых Matrox и Nvidia.

За годы существования компанией было выпущено более сорока проектов, наиболее известные из которых относятся к линейке игр Cabela's и выполнены, как правило, в жанре симулятора охоты. Кроме этого, в числе продукции, созданной FUN Labs, имеются и игры других жанров — так, например, Cabela's 4x4 Off-Road Adventure 3 представляет собой автосимулятор с открытым игровым миром, а Revolution выполнена как фантастический шутер с видом от первого лица в стилистике «киберпанк». В собственных играх компания практически с самого начала использовала внутренний игровой движок Cross-Gen (Chameleon Engine), подвергая его постоянным доработкам и улучшениям. В частности, на этом движке созданы все игры линейки Cabela's.

По состоянию на 2010 год количество персонала студии насчитывал три десятка сотрудников. 

FUN Labs входит в группу компаний, которая включает также в себя две другие румынские студии — Magic Wand Productions и Sand Grain Studios.  Игры компании преимущественно издаются фирмой Activision.

Разработанные игры 
 ? — Broken Balance (ПК)
 2001 — Cabela’s 4x4 Off-Road Adventure (ПК)
 2001 — Secret Service: In Harm's Way (ПК)
 2001 — Shadow Force: Razor Unit (ПК)
 2002 — Cabela’s Big Game Hunter (PlayStation 2)
 2003 — U.S. Most Wanted: Nowhere to Hide (ПК)
 2003 — Delta Ops: Army Special Forces (ПК)
 2003 — Cabela’s 4x4 Off-Road Adventure 3 (ПК)
 2003 — Revolution (ПК)
 2003 — Cabela’s Big Game Hunter 2004 Season (ПК)
 2003 — Cabela’s Deer Hunt: 2004 Season (Xbox, PlayStation 2) (совместно с Sand Grain Studios) 
 2003 — Cabela’s Dangerous Hunts (Xbox, PlayStation 2)
 2004 — Cabela’s Big Game Hunter 2005 Adventures (ПК, Xbox, PlayStation 2) 
 2004 — Rapala Pro Fishing (ПК, Xbox, PlayStation 2) 
 2005 — Cabela’s Big Game Hunter 2005 Season (Xbox) 
 2005 — Cabela’s Big Game Hunter 2005 Adventures (ПК, GameCube, Xbox, PlayStation 2) 
 2005 — Cabela’s Outdoor Adventures (GameCube, PlayStation 2, Xbox)
 2005 — Cabela’s Dangerous Hunts 2  (ПК, GameCube, Xbox, PlayStation 2) 
 2005 — Seaworld: Shamu's Deep Sea Adventures (ПК, GameCube, Xbox)
 2006 — Cabela’s Dangerous Hunts Ultimate Challenge (PlayStation Portable)
 2006 — Cabela’s Alaskan Adventure (ПК, PlayStation 2, Xbox 360) 
 2006 — Rapala Trophies (PlayStation Portable)
 2006 — Harley-Davidson: Race to the Rally (ПК, PlayStation 2) 
 2006 — Cabela’s African Safari (ПК, PlayStation 2, PlayStation Portable, Xbox 360) 
 2006 — Rapala Tournament Fishing (Xbox 360, Wii)
 2007 — Cabela’s Trophy Bucks (ПК, PlayStation 2, Xbox 360) 
 2007 — Cabela’s Big Game Hunter (Wii, PlayStation 2, Xbox 360) 
 2007 — Cabela’s Monster Bass (PlayStation 2)
 2007 — History Channel: Battle for the Pacific (Wii, PlayStation 2)
 2008 — Rapala Fishing Frenzy 2009 (Wii, PlayStation 3, Xbox 360)
 2008 — Cabela’s Dangerous Hunts 2009 (Wii, PlayStation 2, PlayStation 3, Xbox 360)
 2008 — Championship Paintball 2009 (Wii, PlayStation 2, PlayStation 3, Xbox 360)
 2008 — Cabela’s Legendary Adventures (Wii, PlayStation 2, PlayStation Portable)
 2009 — Cabela’s Outdoor Adventures (ПК, Wii, PlayStation 2, PlayStation 3, Xbox 360) 
 2009 — Chaotic: Shadow Warriors (Wii, PlayStation 3, Xbox 360)
 2010 — Cabela’s Monster Buck Hunter (Wii)
 2010 — Cabela’s North American Adventures (PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation Portable, Wii, Xbox 360)
 2010 — Rapala Pro Bass Fishing (PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation Portable, Wii, Xbox 360; версия для Wii U — 2013)
 2011 — Cabela’s Survival Adventure: Shadows of Katmai (PlayStation 3, Wii, Xbox 360)
 2012 — MIB: Alien Crisis (PlayStation 3, Xbox 360, Wii)
 2012 — Cabela’s Hunting Expedition (PlayStation 3, Xbox 360, Wii)
 2013 — Angry Birds Trilogy (Wii, Wii U) (портирование)
 2013 — Cabela’s African Adventures (ПК, PlayStation 3, Xbox 360, Wii; в 2015 году выпущена на Xbox One и PlayStation 4)
 2014 — Cut the Rope: Triple Treat (Nintendo 3DS)
 2014 — Duck Dynasty (ПК, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One)
 2015 — Prototype: Biohazard Bundle (Xbox One) (переиздание Prototype и Prototype 2 от Radical Entertainment на Xbox One в составе сборника)
 2015 — Tony Hawk’s Pro Skater 5 (портирование на PlayStation 3 и Xbox 360)
 2016 — Transformers: Fall Of Cybertron (портирование на PlayStation 4 и Xbox One)
 2018 — The Walking Dead Collection (портирование на PlayStation 4 и Xbox One)
 2020 — Stranded Deep (портирование на PlayStation 4 и Xbox One)
 2020 — Unturned (портирование на PlayStation 4 и Xbox One)
 2021 — Open Country (первая собственная за долгое время не по лицензии) (ПК, PlayStation 4, Xbox One)
 2021 — Nerf Legends (ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch)

Ссылки 
 

 

 

 

Производители компьютерных игр Румынии
Производители компьютерных игр по алфавиту